Simulium är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Simulium ingår i familjen knott.

Dottertaxa till Simulium, i alfabetisk ordning 

 Simulium abadii
 Simulium abatanense
 Simulium abberrans
 Simulium abbreviatum
 Simulium acarayense
 Simulium acmeria
 Simulium acontum
 Simulium acostai
 Simulium acrotrichum
 Simulium acutum
 Simulium adamsoni
 Simulium adelaideae
 Simulium adersi
 Simulium adleri
 Simulium admixtum
 Simulium adolfolutzi
 Simulium adornatum
 Simulium adsonense
 Simulium adventicium
 Simulium aemulum
 Simulium aeneifacies
 Simulium aequifurcatum
 Simulium aestivum
 Simulium africanum
 Simulium afronuri
 Simulium akopi
 Simulium akouense
 Simulium alajense
 Simulium alatum
 Simulium albanense
 Simulium albellum
 Simulium alberti
 Simulium albicinctum
 Simulium albilineatum
 Simulium albivirgulatum
 Simulium albopictum
 Simulium alcocki
 Simulium alfurense
 Simulium alidae
 Simulium alienigenum
 Simulium alirioi
 Simulium alizadei
 Simulium allaeri
 Simulium almae
 Simulium alpinum
 Simulium altayense
 Simulium amazonicum
 Simulium ambigens
 Simulium ambiguum
 Simulium ambonense
 Simulium ambositrae
 Simulium ammosovi
 Simulium amurense
 Simulium anaimense
 Simulium anamariae
 Simulium anatinum
 Simulium anatolicum
 Simulium anchistinum
 Simulium anduzei
 Simulium anggiense
 Simulium angrense
 Simulium angustatum
 Simulium angusticorne
 Simulium angustifilum
 Simulium angustifrons
 Simulium angustifurca
 Simulium angustipes
 Simulium angustitarse
 Simulium annae
 Simulium annulatum
 Simulium annuliforme
 Simulium annulitarse
 Simulium annulum
 Simulium annulus
 Simulium antenusi
 Simulium antibrachium
 Simulium antillarum
 Simulium antlerum
 Simulium antonii
 Simulium aokii
 Simulium apoense
 Simulium appalachiense
 Simulium apricarium
 Simulium arabicum
 Simulium arakawae
 Simulium aranti
 Simulium arboreum
 Simulium arcabucense
 Simulium arcticum
 Simulium arctium
 Simulium arenicola
 Simulium arfakense
 Simulium argentatum
 Simulium argenteostriatum
 Simulium argentipes
 Simulium argentipile
 Simulium argentiscutum
 Simulium argus
 Simulium argyreatum
 Simulium argyrocinctum
 Simulium arisanum
 Simulium arlecchinum
 Simulium armeniacum
 Simulium armoricanum
 Simulium arnoldi
 Simulium aropaense
 Simulium arpiense
 Simulium arpiensis
 Simulium artum
 Simulium asishi
 Simulium aspericorne
 Simulium asperum
 Simulium assadovi
 Simulium asulcatum
 Simulium atlanticum
 Simulium atlasicum
 Simulium atratoides
 Simulium atratum
 Simulium atrum
 Simulium atyophilum
 Simulium audreyae
 Simulium aureliani
 Simulium aureofulgens
 Simulium aureohirtum
 Simulium aureonigrum
 Simulium aureosimile
 Simulium aureum
 Simulium auricoma
 Simulium auripellitum
 Simulium auristriatum
 Simulium australe
 Simulium awashense
 Simulium avilae
 Simulium ayrozai
 Simulium azerbaidzhanicum
 Simulium azorense
 Simulium baatori
 Simulium babai
 Simulium babuyanense
 Simulium bachmanni
 Simulium baetiphilum
 Simulium baffinense
 Simulium baforti
 Simulium bagmaticum
 Simulium bahense
 Simulium baiensis
 Simulium baimaii
 Simulium baisasae
 Simulium balcanicum
 Simulium baliemense
 Simulium baltazarae
 Simulium balteatum
 Simulium banahauense
 Simulium banaticum
 Simulium banauense
 Simulium banksi
 Simulium bannaense
 Simulium bansonae
 Simulium barabense
 Simulium baracorne
 Simulium barbatipes
 Simulium barnesi
 Simulium barraudi
 Simulium barretti
 Simulium bartangum
 Simulium bataksense
 Simulium batoense
 Simulium bayakorum
 Simulium beaupertuyi
 Simulium beiwanense
 Simulium beltukovae
 Simulium benjamini
 Simulium benquetense
 Simulium bequaerti
 Simulium berberum
 Simulium berghei
 Simulium bergi
 Simulium beringovi
 Simulium berneri
 Simulium bertrandi
 Simulium bezzii
 Simulium biakense
 Simulium biancoi
 Simulium bicolense
 Simulium bicorne
 Simulium bicornutum
 Simulium bidentatum
 Simulium bifenestratum
 Simulium bifila
 Simulium biforaminiferum
 Simulium bifurcatum
 Simulium bimaculatum
 Simulium binuanense
 Simulium bipunctatum
 Simulium biseriatum
 Simulium bisnovem
 Simulium biuxinisa
 Simulium bivittatum
 Simulium blacklocki
 Simulium blancasi
 Simulium blantoni
 Simulium bobpetersoni
 Simulium bogusium
 Simulium boldstemta
 Simulium bonaerense
 Simulium bonninense
 Simulium bordai
 Simulium borneoense
 Simulium borunicornutum
 Simulium botulibranchium
 Simulium botulus
 Simulium bovis
 Simulium brachium
 Simulium brachyantherum
 Simulium brachyarthrum
 Simulium brachycladum
 Simulium brachystylum
 Simulium bracteatum
 Simulium brandti
 Simulium bravermani
 Simulium brevicorne
 Simulium brevidens
 Simulium brevifile
 Simulium brevifurcatum
 Simulium brevilabrum
 Simulium brevitarse
 Simulium brevitruncatum
 Simulium bricenoi
 Simulium bronchiale
 Simulium brunhesi
 Simulium brunneum
 Simulium bryopodium
 Simulium buckleyi
 Simulium bucolicum
 Simulium buettikeri
 Simulium buisseti
 Simulium buissoni
 Simulium bujakovi
 Simulium bukovskii
 Simulium bulbiferum
 Simulium bulbosum
 Simulium bulla
 Simulium bullatum
 Simulium burchi
 Simulium burgeri
 Simulium burmense
 Simulium bustosi
 Simulium buxtoni
 Simulium cabrerai
 Simulium caesariatum
 Simulium cagayanense
 Simulium caledonense
 Simulium callidum
 Simulium callipygium
 Simulium canadense
 Simulium candelabrum
 Simulium canescens
 Simulium cangshanense
 Simulium canlaonense
 Simulium canonicola
 Simulium caohaiense
 Simulium capricorne
 Simulium caprii
 Simulium carbunculum
 Simulium carinatum
 Simulium carolinae
 Simulium carpathicum
 Simulium carthusiense
 Simulium castaneum
 Simulium cataractarum
 Simulium catariense
 Simulium catleyi
 Simulium caucasicum
 Simulium cauchense
 Simulium cavum
 Simulium celebesense
 Simulium celsum
 Simulium centrale
 Simulium cerqueirai
 Simulium cerradense
 Simulium cervicornutum
 Simulium cervus
 Simulium ceylonicum
 Simulium chainarongi
 Simulium chairuddini
 Simulium chaliowae
 Simulium chamlongi
 Simulium chaquense
 Simulium cheesmanae
 Simulium chelevini
 Simulium cheni
 Simulium chenzhouense
 Simulium chiangmaiense
 Simulium chiharuae
 Simulium chilianum
 Simulium chiriquiense
 Simulium chitoense
 Simulium chlorum
 Simulium cholodkovskii
 Simulium chomustachi
 Simulium chongqingense
 Simulium chongqingensis
 Simulium choochotei
 Simulium chovdica
 Simulium chowettani
 Simulium chowi
 Simulium christophersi
 Simulium chromatinum
 Simulium chromocentrum
 Simulium chubarevae
 Simulium chungi
 Simulium chutteri
 Simulium claricentrum
 Simulium clarkei
 Simulium clarki
 Simulium clarum
 Simulium clathrinum
 Simulium clavibranchium
 Simulium clavum
 Simulium clibanarium
 Simulium coalitum
 Simulium coarctatum
 Simulium codreanui
 Simulium colasbelcouri
 Simulium colombaschense
 Simulium concavustylum
 Simulium concludium
 Simulium confusum
 Simulium congareenarum
 Simulium congonse
 Simulium conicum
 Simulium connae
 Simulium consimile
 Simulium continii
 Simulium contractum
 Simulium contrerense
 Simulium conundrum
 Simulium copleyi
 Simulium corbis
 Simulium cormonsi
 Simulium corniferum
 Simulium corpulentum
 Simulium costalimai
 Simulium costaricense
 Simulium costatum
 Simulium cotabatoense
 Simulium cotopaxi
 Simulium courtneyi
 Simulium couverti
 Simulium covagarciai
 Simulium craigi
 Simulium crassicaulum
 Simulium crassifilum
 Simulium crassimanum
 Simulium crassum
 Simulium cremnosi
 Simulium crenobium
 Simulium cristalinum
 Simulium cristatum
 Simulium croaticum
 Simulium crocinum
 Simulium crosskeyi
 Simulium croxtoni
 Simulium cruszi
 Simulium cryophilum
 Simulium cuasiexiguum
 Simulium cuasisanguineum
 Simulium cuneatum
 Simulium curriei
 Simulium curvans
 Simulium curvastylum
 Simulium curvistylus
 Simulium curvitarse
 Simulium curvum
 Simulium dahestanicum
 Simulium daisense
 Simulium dalmati
 Simulium daltanhani
 Simulium damascenoi
 Simulium damingense
 Simulium damnosum
 Simulium dandrettai
 Simulium danense
 Simulium danijari
 Simulium darjeelingense
 Simulium dasguptai
 Simulium dawaense
 Simulium davaoense
 Simulium deagostinii
 Simulium debacli
 Simulium debegene
 Simulium decafile
 Simulium decafiliatum
 Simulium decimatum
 Simulium decimfiliatum
 Simulium decollectum
 Simulium decolletum
 Simulium decorum
 Simulium definitum
 Simulium defoliarti
 Simulium degrangei
 Simulium dehnei
 Simulium dekeyseri
 Simulium delatorrei
 Simulium delfinadoae
 Simulium delizhanense
 Simulium delponteianum
 Simulium demutaense
 Simulium dendrofilum
 Simulium dentatum
 Simulium dentatura
 Simulium dentulosum
 Simulium deserticola
 Simulium desertorum
 Simulium desirei
 Simulium diamantinum
 Simulium diaznajerai
 Simulium diceros
 Simulium dieguerense
 Simulium digitatum
 Simulium digrammicum
 Simulium dinellii
 Simulium discrepans
 Simulium disneyi
 Simulium distinctum
 Simulium diversibranchium
 Simulium dixiense
 Simulium djafarovi
 Simulium djallonense
 Simulium djebaglense
 Simulium dogieli
 Simulium doipuiense
 Simulium dojeycorium
 Simulium dola
 Simulium dolini
 Simulium dolomitense
 Simulium donovani
 Simulium downsi
 Simulium dubitskii
 Simulium duboisi
 Simulium dudgeoni
 Simulium dugesi
 Simulium dukei
 Simulium dumogaense
 Simulium dunfellense
 Simulium dunhuangense
 Simulium duodecimcornutum
 Simulium duodecimum
 Simulium duodenicornium
 Simulium duplex
 Simulium dureti
 Simulium dussertorum
 Simulium dycei
 Simulium earlei
 Simulium edwardsi
 Simulium egregium
 Simulium ekomei
 Simulium ela
 Simulium elatum
 Simulium elburnum
 Simulium elongatum
 Simulium emarginatum
 Simulium emiliae
 Simulium empascae
 Simulium empopomae
 Simulium encisoi
 Simulium englundi
 Simulium eouzani
 Simulium ephemerophilum
 Simulium ephippioidum
 Simulium epistum
 Simulium equinum
 Simulium erectum
 Simulium erimoense
 Simulium erythrocephalum
 Simulium escomeli
 Simulium estevezi
 Simulium ethelae
 Simulium ethiopiense
 Simulium euryadminiculum
 Simulium euryplatamus
 Simulium evelynae
 Simulium evenhuisi
 Simulium evillense
 Simulium exasperans
 Simulium excisum
 Simulium exiguum
 Simulium exile
 Simulium eximium
 Simulium exulatum
 Simulium faheyi
 Simulium falcoe
 Simulium falculatum
 Simulium fallisi
 Simulium fangense
 Simulium fanjingshanense
 Simulium fararae
 Simulium farciminis
 Simulium fenestratum
 Simulium ferganicum
 Simulium feuerborni
 Simulium fibrinflatum
 Simulium fidum
 Simulium fimbriatum
 Simulium fionae
 Simulium flaveolum
 Simulium flavicans
 Simulium flavidum
 Simulium flavigaster
 Simulium flavinotatum
 Simulium flavipes
 Simulium flavipictum
 Simulium flavoantennatum
 Simulium flavocinctum
 Simulium flavum
 Simulium flexibranchium
 Simulium florae
 Simulium floresense
 Simulium fluviatile
 Simulium fontanum
 Simulium fontinale
 Simulium fontium
 Simulium forcipatum
 Simulium fossatiae
 Simulium fragai
 Simulium freemani
 Simulium friederichsi
 Simulium friedlanderi
 Simulium frigidum
 Simulium fucense
 Simulium fujianense
 Simulium fuliginis
 Simulium fulvipes
 Simulium furcillatum
 Simulium furculatum
 Simulium fuscatum
 Simulium fuscicorne
 Simulium fuscinervis
 Simulium fuscitarse
 Simulium fuscopilosum
 Simulium fuscum
 Simulium futaense
 Simulium fuzhouense
 Simulium gabaldoni
 Simulium gabovae
 Simulium gagiduense
 Simulium gallinum
 Simulium galloprovinciale
 Simulium ganalesense
 Simulium gariepsense
 Simulium garmsi
 Simulium garniense
 Simulium gatchaliani
 Simulium geigyi
 Simulium gejgelense
 Simulium germuense
 Simulium ghoomense
 Simulium gibense
 Simulium giganteum
 Simulium gilleti
 Simulium gimpuense
 Simulium glatthaari
 Simulium globosum
 Simulium goeldii
 Simulium goinyi
 Simulium golani
 Simulium gomphocorne
 Simulium gonzalezherrejoni
 Simulium gonzalezi
 Simulium gorokae
 Simulium gouldingi
 Simulium gracile
 Simulium gracilipes
 Simulium gravelyi
 Simulium grenieri
 Simulium gribae
 Simulium griseicolle
 Simulium griseifrons
 Simulium grisescens
 Simulium griseum
 Simulium griveaudi
 Simulium guamense
 Simulium guaporense
 Simulium guerrerense
 Simulium guerreroi
 Simulium guianense
 Simulium guimari
 Simulium guniki
 Simulium gurneyae
 Simulium gusevi
 Simulium gutsevitshi
 Simulium guttatum
 Simulium gviletense
 Simulium gyas
 Simulium gyorkosae
 Simulium hackeri
 Simulium hadiae
 Simulium haematopotum
 Simulium hagai
 Simulium hailuogouense
 Simulium halmaheraense
 Simulium hargreavesi
 Simulium harrisoni
 Simulium haysi
 Simulium hechti
 Simulium hectorvargasi
 Simulium heishuiense
 Simulium heldsbachense
 Simulium hematophilum
 Simulium hemicyclium
 Simulium henanense
 Simulium hengshanense
 Simulium heptapotamicum
 Simulium heptaspicae
 Simulium herreri
 Simulium hessei
 Simulium hibernale
 Simulium hiemale
 Simulium hieroglyphicum
 Simulium hightoni
 Simulium himalayense
 Simulium hinmani
 Simulium hiroshii
 Simulium hirsutilateris
 Simulium hirsutum
 Simulium hirticranium
 Simulium hirtinervis
 Simulium hirtipannus
 Simulium hirtipupa
 Simulium hispaniola
 Simulium hispidum
 Simulium hissetteum
 Simulium hoffmanni
 Simulium hoiseni
 Simulium hongpingense
 Simulium horacioi
 Simulium horocochuspi
 Simulium horokaense
 Simulium horvathi
 Simulium howletti
 Simulium huairayacu
 Simulium huemul
 Simulium hukaense
 Simulium humerosum
 Simulium hunanense
 Simulium hunteri
 Simulium ibarakiense
 Simulium ibariense
 Simulium ibericum
 Simulium ibleum
 Simulium ichnusae
 Simulium ifugaoense
 Simulium ignescens
 Simulium iguazuense
 Simulium imerinae
 Simulium immortalis
 Simulium impar
 Simulium impukane
 Simulium inaequale
 Simulium incanum
 Simulium incertum
 Simulium incognitum
 Simulium incrustatum
 Simulium indica
 Simulium indicum
 Simulium inermum
 Simulium infenestrum
 Simulium infernale
 Simulium inflatum
 Simulium innocens
 Simulium inornatum
 Simulium intermedium
 Simulium inthanonense
 Simulium inuitkiense
 Simulium iphias
 Simulium iracouboense
 Simulium irayense
 Simulium irianense
 Simulium iridescens
 Simulium itaunense
 Simulium itelmenica
 Simulium ituriense
 Simulium iwahigense
 Simulium ivashchenkoi
 Simulium iwatense
 Simulium ivdelensis
 Simulium izuense
 Simulium jacobsi
 Simulium jacumbae
 Simulium jacuticum
 Simulium jaimeramirezi
 Simulium jani
 Simulium janzeni
 Simulium janzi
 Simulium japonicum
 Simulium jasgulemum
 Simulium jayapuraense
 Simulium jefersoni
 Simulium jenningsi
 Simulium jerezense
 Simulium jeteri
 Simulium jianjinshanense
 Simulium jieyangense
 Simulium jilinense
 Simulium jilinensis
 Simulium jimmaense
 Simulium jinbianense
 Simulium jnabsium
 Simulium jobbinsi
 Simulium joculator
 Simulium johannae
 Simulium johannseni
 Simulium johnfrumi
 Simulium johnsoni
 Simulium jolyi
 Simulium jonesi
 Simulium josephi
 Simulium joyae
 Simulium juarezi
 Simulium jugatum
 Simulium jujuyense
 Simulium juxtacrenobium
 Simulium juxtadamnosum
 Simulium kabanayense
 Simulium kachvorjanae
 Simulium kaffaense
 Simulium kainantuense
 Simulium kaiti
 Simulium kalimerahense
 Simulium kambaitense
 Simulium kamimurai
 Simulium kamtshadalicum
 Simulium kamtshaticum
 Simulium kanchaveli
 Simulium kapuri
 Simulium karasuae
 Simulium karenkoense
 Simulium kariyai
 Simulium karzhantavicum
 Simulium kaszabi
 Simulium katangae
 Simulium katoi
 Simulium kauntzeum
 Simulium kawagishii
 Simulium kawamurae
 Simulium kazahstanicum
 Simulium keenani
 Simulium keiseri
 Simulium keningauense
 Simulium kenyae
 Simulium keravatense
 Simulium kerei
 Simulium kerisorum
 Simulium kerzhneri
 Simulium kiangaraense
 Simulium kietaense
 Simulium kilibanum
 Simulium kinabaluense
 Simulium kingundense
 Simulium kipengere
 Simulium kirgisorum
 Simulium kiritshenkoi
 Simulium kisoense
 Simulium kitetense
 Simulium kivuense
 Simulium knidirii
 Simulium kobayashii
 Simulium koidzumii
 Simulium kokodae
 Simulium kolakaense
 Simulium kompi
 Simulium konakovi
 Simulium konkourense
 Simulium konoi
 Simulium kozlovi
 Simulium krebsorum
 Simulium krombeini
 Simulium krymense
 Simulium kuandianense
 Simulium kuandianensis
 Simulium kugartsuense
 Simulium kugitangi
 Simulium kuingingiense
 Simulium kumboense
 Simulium kurense
 Simulium kurganense
 Simulium kurilense
 Simulium kuznetzovi
 Simulium kwangoense
 Simulium kyushuense
 Simulium labellei
 Simulium laciniatum
 Simulium lagunaense
 Simulium lahillei
 Simulium lakei
 Simulium lalokiense
 Simulium lama
 Simulium lamachi
 Simulium lampangense
 Simulium landonoense
 Simulium laneportoi
 Simulium languidum
 Simulium laoshanstum
 Simulium laplandica
 Simulium larvipilosum
 Simulium larvispinosum
 Simulium lassmanni
 Simulium laterale
 Simulium latifile
 Simulium latigonium
 Simulium latilobus
 Simulium latimentum
 Simulium latipes
 Simulium latipollex
 Simulium latistylum
 Simulium latitarsus
 Simulium lawnhillense
 Simulium laxum
 Simulium leberrei
 Simulium ledongense
 Simulium lehi
 Simulium leigongshanense
 Simulium leonense
 Simulium leopoldense
 Simulium lepnevae
 Simulium letabum
 Simulium letrasense
 Simulium lewisi
 Simulium leytense
 Simulium liberiense
 Simulium lidiae
 Simulium lididae
 Simulium lilianae
 Simulium liliwense
 Simulium lilotense
 Simulium limay
 Simulium limbatum
 Simulium linduense
 Simulium lineatum
 Simulium lineothorax
 Simulium lingziense
 Simulium liriense
 Simulium litoreum
 Simulium litshkense
 Simulium lividum
 Simulium llutense
 Simulium lobatoi
 Simulium loerchae
 Simulium lonchatum
 Simulium lonckei
 Simulium longifiliatum
 Simulium longipalpe
 Simulium longipes
 Simulium longirostre
 Simulium longistylatum
 Simulium longitarse
 Simulium longithallum
 Simulium longitruncum
 Simulium longshengense
 Simulium longtanstum
 Simulium lorense
 Simulium lotii
 Simulium lourencoi
 Simulium loutetense
 Simulium loveridgei
 Simulium luadiense
 Simulium luchoi
 Simulium lucyae
 Simulium ludingens
 Simulium lugense
 Simulium luggeri
 Simulium lumbwanum
 Simulium lundstromi
 Simulium lunduense
 Simulium luppovae
 Simulium luridum
 Simulium lurybayae
 Simulium lushanense
 Simulium lutzi
 Simulium lutzianum
 Simulium luzonicum
 Simulium macca
 Simulium machadoi
 Simulium mackerrasorum
 Simulium maculatum
 Simulium maenoi
 Simulium maertensi
 Simulium mafuluense
 Simulium magnum
 Simulium makartshenkovi
 Simulium makilingense
 Simulium maklarini
 Simulium malaibaense
 Simulium malardei
 Simulium malinoense
 Simulium malukuense
 Simulium malyschevi
 Simulium mamasaense
 Simulium manadoense
 Simulium manbucalense
 Simulium manense
 Simulium mangabeirai
 Simulium mangasepi
 Simulium manokwariense
 Simulium manooni
 Simulium manuselaense
 Simulium maraaense
 Simulium maranguapense
 Simulium marathrumi
 Simulium margaritae
 Simulium margaritatum
 Simulium mariavulcanoae
 Simulium maritimum
 Simulium marlieri
 Simulium marocanum
 Simulium marquezi
 Simulium marsicanum
 Simulium masabae
 Simulium masilauense
 Simulium mataverense
 Simulium matokoense
 Simulium matteabranchium
 Simulium mauense
 Simulium maximum
 Simulium mayuchuspi
 Simulium mayumbense
 Simulium mazzottii
 Simulium mcmahoni
 Simulium meadowi
 Simulium mediaxisus
 Simulium mediocoloratum
 Simulium mediodentatum
 Simulium mediovittatum
 Simulium medusaeforme
 Simulium meigeni
 Simulium melanocephalum
 Simulium melanopus
 Simulium melatum
 Simulium mellah
 Simulium menchacai
 Simulium mendiense
 Simulium mengense
 Simulium mengi
 Simulium menglaense
 Simulium merga
 Simulium meridionale
 Simulium merops
 Simulium merritti
 Simulium mesasiaticum
 Simulium mesodontium
 Simulium metallicum
 Simulium metatrsale
 Simulium metecontae
 Simulium meyerae
 Simulium miblosi
 Simulium microbranchium
 Simulium microlepidum
 Simulium middlemissae
 Simulium mie
 Simulium milloti
 Simulium minahasaense
 Simulium minangkabaum
 Simulium mindanaoense
 Simulium mindoroense
 Simulium minji
 Simulium minuanum
 Simulium minus
 Simulium minusculum
 Simulium minuticorpus
 Simulium minutum
 Simulium miyagii
 Simulium modicum
 Simulium mogii
 Simulium molliculum
 Simulium mongolense
 Simulium mongolicum
 Simulium montiblense
 Simulium monticola
 Simulium monticoloides
 Simulium montium
 Simulium montshadskii
 Simulium morae
 Simulium morisonoi
 Simulium morsitans
 Simulium motoyukii
 Simulium moucheti
 Simulium moultoni
 Simulium moxiense
 Simulium multiclavulatum
 Simulium multidentatum
 Simulium multifurcatum
 Simulium multistriatum
 Simulium mumfordi
 Simulium munumense
 Simulium murmanum
 Simulium murvanidzei
 Simulium mussauense
 Simulium mutucuna
 Simulium mysterium
 Simulium nacojapi
 Simulium nahimi
 Simulium nakhonense
 Simulium nakkhoense
 Simulium namense
 Simulium nami
 Simulium nanum
 Simulium napuense
 Simulium narcaeum
 Simulium natalense
 Simulium naturale
 Simulium neavei
 Simulium nebulicola
 Simulium nebulosum
 Simulium negativum
 Simulium neireti
 Simulium nemorale
 Simulium nemorivagum
 Simulium nemuroense
 Simulium neornatipes
 Simulium neoviceps
 Simulium nepalense
 Simulium netteli
 Simulium ngabogei
 Simulium nganganum
 Simulium ngouense
 Simulium nicholsoni
 Simulium nigricorne
 Simulium nigricoxum
 Simulium nigrifacies
 Simulium nigrifemur
 Simulium nigrimanum
 Simulium nigripilosum
 Simulium nigristrigatum
 Simulium nigritarse
 Simulium nigrofemoralum
 Simulium nigrofusipes
 Simulium nigrogilvum
 Simulium nigrum
 Simulium niha
 Simulium nikkoense
 Simulium nilesi
 Simulium nilgiricum
 Simulium nili
 Simulium nishijimai
 Simulium nitidithorax
 Simulium nobile
 Simulium nodosum
 Simulium noelleri
 Simulium noguerai
 Simulium norfolkense
 Simulium norforense
 Simulium noroense
 Simulium notatum
 Simulium notiale
 Simulium novigracilis
 Simulium novolineatum
 Simulium nubis
 Simulium nudifrons
 Simulium nudipes
 Simulium nujiangense
 Simulium nunesdemelloi
 Simulium nuneztovari
 Simulium nyaense
 Simulium nyanzense
 Simulium nyasalandicum
 Simulium nyssa
 Simulium obesum
 Simulium obichingoum
 Simulium obikumbense
 Simulium oblongum
 Simulium ochoai
 Simulium ochraceum
 Simulium ochrescentipes
 Simulium ocreastylum
 Simulium octofiliatum
 Simulium octospicae
 Simulium oculatum
 Simulium odontostylum
 Simulium ogatai
 Simulium ogonukii
 Simulium oguamai
 Simulium oitanum
 Simulium okinawaense
 Simulium oligotuberculatum
 Simulium olimpicum
 Simulium olonicum
 Simulium omorii
 Simulium omutaense
 Simulium onoi
 Simulium onum
 Simulium opunohuense
 Simulium orbitale
 Simulium oresti
 Simulium ornatipes
 Simulium ornatum
 Simulium orsovae
 Simulium oshimaense
 Simulium oshimanum
 Simulium ovazzae
 Simulium oviceps
 Simulium oviedoi
 Simulium oyapockense
 Simulium ozarkense
 Simulium padangense
 Simulium pahangense
 Simulium palauense
 Simulium palawanense
 Simulium pallidicranium
 Simulium pallidofemur
 Simulium pallidum
 Simulium palmatum
 Simulium palmeri
 Simulium palniense
 Simulium palopoense
 Simulium palustre
 Simulium pamahaense
 Simulium panamense
 Simulium pandanophilum
 Simulium pangunaense
 Simulium pankumuense
 Simulium papaveroi
 Simulium papuense
 Simulium paracarolinae
 Simulium paracorniferum
 Simulium paradisium
 Simulium paraequinum
 Simulium paraguayense
 Simulium parahiyangum
 Simulium paralongipalpe
 Simulium paraloutetense
 Simulium paramorsitans
 Simulium paranense
 Simulium paranubis
 Simulium parapusillum
 Simulium parargyreatum
 Simulium parawaterfallum
 Simulium parimaensis
 Simulium parmatum
 Simulium parnassum
 Simulium parrai
 Simulium parvulum
 Simulium parvum
 Simulium pathrushevae
 Simulium patrushevae
 Simulium pattoni
 Simulium patzicianense
 Simulium paucicuspis
 Simulium pauliani
 Simulium pautense
 Simulium pavlovskii
 Simulium paynei
 Simulium pegalanense
 Simulium peggyae
 Simulium pekingense
 Simulium penai
 Simulium penobscotensis
 Simulium pentaceros
 Simulium peregrinum
 Simulium perflavum
 Simulium perforatum
 Simulium perlucidulum
 Simulium perplexum
 Simulium pertinax
 Simulium peskovi
 Simulium petersoni
 Simulium petropoliense
 Simulium phayaoense
 Simulium philippianum
 Simulium philippii
 Simulium philipponi
 Simulium phluktainae
 Simulium pichi
 Simulium pichoni
 Simulium pictipes
 Simulium pifanoi
 Simulium pilosum
 Simulium pindiensis
 Simulium pintoi
 Simulium piperi
 Simulium piscicidium
 Simulium pitense
 Simulium planipuparium
 Simulium platytarse
 Simulium plumbeum
 Simulium podostemi
 Simulium pohaense
 Simulium polare
 Simulium politum
 Simulium pontinum
 Simulium popowae
 Simulium posticatum
 Simulium praelargum
 Simulium prafiense
 Simulium prayongi
 Simulium proctorae
 Simulium prodexargenteum
 Simulium prominentum
 Simulium promorsitans
 Simulium prumirimense
 Simulium pseudequinum
 Simulium pseudoamazonicum
 Simulium pseudoantillarum
 Simulium pseudocallidum
 Simulium pseudocorium
 Simulium pseudoexiguum
 Simulium pseudonearcticum
 Simulium pseudopusillum
 Simulium pufauense
 Simulium pugetense
 Simulium puigi
 Simulium pukaengense
 Simulium pulanotum
 Simulium pulchripes
 Simulium pulchrum
 Simulium puliense
 Simulium pullus
 Simulium pulverulentum
 Simulium purii
 Simulium purosae
 Simulium pusillum
 Simulium putre
 Simulium qianense
 Simulium qiaolaoense
 Simulium qinghaiense
 Simulium qingshuiense
 Simulium qingxilingense
 Simulium qini
 Simulium qiongzhouense
 Simulium quadratum
 Simulium quadrifidum
 Simulium quadrifila
 Simulium quadristrigatum
 Simulium quadrivittatum
 Simulium quasidecolletum
 Simulium quasifrenum
 Simulium quattuordecimfiliatum
 Simulium quatturodecimfilum
 Simulium quebecense
 Simulium quechuanum
 Simulium quilleverei
 Simulium quinquefiliatum
 Simulium quinquestriatum
 Simulium racenisi
 Simulium ramosum
 Simulium ramulosum
 Simulium ranauense
 Simulium rangeli
 Simulium rangiferinum
 Simulium ransikiense
 Simulium raohense
 Simulium rappae
 Simulium rashidi
 Simulium rasyani
 Simulium raunsimnae
 Simulium raybouldi
 Simulium rayohense
 Simulium rebunense
 Simulium recurvum
 Simulium reginae
 Simulium remissum
 Simulium remotum
 Simulium rendalense
 Simulium repertum
 Simulium reptans
 Simulium resimum
 Simulium retusum
 Simulium rezvoi
 Simulium rheophilum
 Simulium rhodesinese
 Simulium rhopaloides
 Simulium rickenbachi
 Simulium riograndense
 Simulium rithrogenophila
 Simulium rithrogenophilum
 Simulium rivasi
 Simulium riverai
 Simulium rivierei
 Simulium rivosecchii
 Simulium robynae
 Simulium rodhaini
 Simulium romanai
 Simulium roquemayu
 Simulium roraimense
 Simulium rorotaense
 Simulium rosemaryae
 Simulium rostratum
 Simulium rothfelsi
 Simulium rotifilis
 Simulium rotundatum
 Simulium rotundum
 Simulium rounae
 Simulium ruandae
 Simulium rubescens
 Simulium rubicundulum
 Simulium rubiginosum
 Simulium rubrithorax
 Simulium rubroflavifemur
 Simulium rubtzovi
 Simulium rubzovium
 Simulium rufibasis
 Simulium ruficorne
 Simulium rufithorax
 Simulium rugglesi
 Simulium ruizi
 Simulium rurutuense
 Simulium rutherfoordi
 Simulium sabahense
 Simulium saccai
 Simulium saccatum
 Simulium sacculiferum
 Simulium saihoense
 Simulium sakhalinum
 Simulium sakishimaense
 Simulium salazarae
 Simulium salebrosum
 Simulium saliceti
 Simulium salinum
 Simulium samarkandica
 Simulium samboni
 Simulium sanctipauli
 Simulium sandyi
 Simulium sangrense
 Simulium sanguineum
 Simulium santomi
 Simulium saradzhoense
 Simulium sarawakense
 Simulium sasai
 Simulium sastscheri
 Simulium satsumense
 Simulium savici
 Simulium saxosum
 Simulium schamili
 Simulium schevyakovi
 Simulium schizolomum
 Simulium schmidtmummi
 Simulium schoenemanni
 Simulium schoutedeni
 Simulium schwetzi
 Simulium scutellatum
 Simulium scutistriatum
 Simulium sechani
 Simulium segusina
 Simulium selewynense
 Simulium selwynense
 Simulium semushini
 Simulium senile
 Simulium septentrionale
 Simulium seramense
 Simulium sergenti
 Simulium serranus
 Simulium serratum
 Simulium setsukoae
 Simulium sexafile
 Simulium sexiens
 Simulium shadini
 Simulium shandongense
 Simulium shangchuanense
 Simulium shannonae
 Simulium shanxiense
 Simulium shennongjiaense
 Simulium sherwoodi
 Simulium sheveligiense
 Simulium shewellianum
 Simulium shevtshenkovae
 Simulium shiraki
 Simulium shoae
 Simulium shogakii
 Simulium siamense
 Simulium sicuani
 Simulium silvaticum
 Simulium silvestre
 Simulium simianshanensis
 Simulium simile
 Simulium simplex
 Simulium simulacrum
 Simulium simulans
 Simulium sinense
 Simulium singgihi
 Simulium singtamense
 Simulium siolii
 Simulium sirbanum
 Simulium sirimonense
 Simulium slossonae
 Simulium smarti
 Simulium snowi
 Simulium solarii
 Simulium solomonense
 Simulium sonkulense
 Simulium sorongense
 Simulium soubrense
 Simulium souzalopesi
 Simulium speculiventre
 Simulium spilmani
 Simulium spinibranchium
 Simulium spinifer
 Simulium spinosibranchium
 Simulium spinulicorne
 Simulium spiroi
 Simulium splendidum
 Simulium spoonatum
 Simulium squamosum
 Simulium stackelbergi
 Simulium standfasti
 Simulium starmuhlneri
 Simulium steatopygium
 Simulium stellatum
 Simulium stelliferum
 Simulium stenophallum
 Simulium stevensoni
 Simulium strelkovi
 Simulium striatum
 Simulium strigidorsum
 Simulium striginotum
 Simulium suarezi
 Simulium subatrum
 Simulium subclavibranchium
 Simulium subcostatum
 Simulium subexiguum
 Simulium subgriseum
 Simulium sublonckei
 Simulium subnigrum
 Simulium subornatoides
 Simulium subpallidum
 Simulium subpalmatum
 Simulium subparadisium
 Simulium subpusillum
 Simulium subtile
 Simulium subvariegatum
 Simulium suchariti
 Simulium sulawesiense
 Simulium sumapazense
 Simulium sumatraense
 Simulium sundaicum
 Simulium supercilium
 Simulium suplidoi
 Simulium surachaii
 Simulium sutebense
 Simulium suzukii
 Simulium syafruddini
 Simulium synanceium
 Simulium syriacum
 Simulium sytshevskiae
 Simulium taalense
 Simulium tachengense
 Simulium tafae
 Simulium tafulaense
 Simulium tahitiense
 Simulium taipei
 Simulium taipokauense
 Simulium taishanense
 Simulium taiwanicum
 Simulium takae
 Simulium takahasii
 Simulium takense
 Simulium talassicum
 Simulium tallaferroae
 Simulium tanae
 Simulium tandrokum
 Simulium tanetchowi
 Simulium tarbagataicum
 Simulium tarnogradskii
 Simulium tarsale
 Simulium tarsatum
 Simulium tashikulganense
 Simulium tatianae
 Simulium taulingense
 Simulium tauricum
 Simulium taxodium
 Simulium taylori
 Simulium temascalense
 Simulium tenerificum
 Simulium tentaculum
 Simulium tenuatum
 Simulium tenuipes
 Simulium tenuistylum
 Simulium tenuitarsus
 Simulium tergospinosum
 Simulium teruamanga
 Simulium tescorum
 Simulium thailandicum
 Simulium thienemanni
 Simulium thyolense
 Simulium tianchi
 Simulium timondavidi
 Simulium timorense
 Simulium tjanschanicum
 Simulium tjidodense
 Simulium tobetsuense
 Simulium tokachiense
 Simulium tokarense
 Simulium tolimaense
 Simulium tolongoinae
 Simulium tomae
 Simulium tomentosum
 Simulium tomohonense
 Simulium tondewandouense
 Simulium tongbaishanense
 Simulium torautense
 Simulium tormentor
 Simulium torresianum
 Simulium tosariense
 Simulium toubkal
 Simulium touffeum
 Simulium townsendi
 Simulium transbaikalicum
 Simulium transcaspicum
 Simulium transiens
 Simulium travassosi
 Simulium travisi
 Simulium triangustum
 Simulium tricorne
 Simulium tricrenum
 Simulium tridens
 Simulium trifasciatum
 Simulium triglobus
 Simulium trilineatum
 Simulium trirugosum
 Simulium trisphaerae
 Simulium trivittatum
 Simulium trombetense
 Simulium trukense
 Simulium truncatum
 Simulium tsharae
 Simulium tsheburovae
 Simulium tshernovskii
 Simulium tshuni
 Simulium tuberculum
 Simulium tuberosum
 Simulium tuenense
 Simulium tumidum
 Simulium tumninum
 Simulium tumpaense
 Simulium tumulosum
 Simulium tumum
 Simulium tunja
 Simulium turgaicum
 Simulium tuyense
 Simulium uaense
 Simulium ubiquitum
 Simulium uchidai
 Simulium udomi
 Simulium uemotoi
 Simulium ufengense
 Simulium ulyssesi
 Simulium uncum
 Simulium underhilli
 Simulium undulatum
 Simulium unicornutum
 Simulium unum
 Simulium upikae
 Simulium urbanum
 Simulium urubambanum
 Simulium urundiense
 Simulium usovae
 Simulium ussovae
 Simulium wakrisense
 Simulium walterwittmeri
 Simulium wambanum
 Simulium wamenae
 Simulium vampirum
 Simulium vamprium
 Simulium wanchaii
 Simulium vangilsi
 Simulium wangxianense
 Simulium wantoatense
 Simulium vantshi
 Simulium vantshum
 Simulium varians
 Simulium varicorne
 Simulium variegatum
 Simulium watanabei
 Simulium waterfallum
 Simulium watetoense
 Simulium weiningense
 Simulium weisiense
 Simulium weji
 Simulium wellmanni
 Simulium veltistshevi
 Simulium velutinum
 Simulium venator
 Simulium venezuelense
 Simulium venustum
 Simulium veracruzanum
 Simulium verecundum
 Simulium vernum
 Simulium vershininae
 Simulium versicolor
 Simulium weyeri
 Simulium vidanoi
 Simulium vigintifile
 Simulium wilhelmlandae
 Simulium vilhenai
 Simulium violacescens
 Simulium violator
 Simulium violovitshi
 Simulium virgatum
 Simulium wirthi
 Simulium visayaense
 Simulium vischarvi
 Simulium visuti
 Simulium vitile
 Simulium vittatum
 Simulium voilense
 Simulium wolffhuegeli
 Simulium voltae
 Simulium woodi
 Simulium vorax
 Simulium vulcanoae
 Simulium vulgare
 Simulium wulindongense
 Simulium wutaishanense
 Simulium wuzhishanense
 Simulium wygodzinskyorum
 Simulium wygoi
 Simulium wyomingense
 Simulium xanthinum
 Simulium xanthogastrum
 Simulium xiaodaoense
 Simulium xiaolongtanense
 Simulium xinbinense
 Simulium xingyiense
 Simulium yacuchuspi
 Simulium yadongense
 Simulium yaeyamaense
 Simulium yahense
 Simulium yamayaense
 Simulium yemenense
 Simulium yepocapense
 Simulium yokotense
 Simulium yonagoense
 Simulium yonakuniense
 Simulium yongi
 Simulium yuanbaoshanense
 Simulium yuleae
 Simulium yunnanense
 Simulium yuntaiense
 Simulium yuphae
 Simulium yushangense
 Simulium zakhariense
 Simulium zaporojae
 Simulium zempoalense
 Simulium zephyrus
 Simulium zetterstedti
 Simulium zhangjiajiense
 Simulium zhiltzovae
 Simulium zinaidae
 Simulium zombaense
 Simulium zonatum

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knott
Simulium